Sydafrika deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1904 i St. Louis, og første gang i vinterlege under Vinter-OL 1960 i Squaw Valley. Sydafrika var udelukket fra deltagelse i OL mellem 1964 og 1988 på grund af sin apartheid-politik.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Sydafrikas OL-statistik  på Sports-reference.com

 
 
OL